charakteryzacja – termin literacki
 charakteryzacja – w sztuce teatralnej i filmowej